Tricladiopsis är ett släkte av svampar. Tricladiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tricladiopsis